A111 oder A 111 steht für:
 Bundesautobahn 111
 Autobianchi A111
 A111 (Russland), siehe Liste der Fernstraßen in Russland

Abkürzung